Rurik – capo variago
Rurik – forma russa e scandinava del nome proprio di persona italiano maschile Rodrigo
Rurik – pirofregata della marina zarista varata nel 1851
Rurik – incrociatore corazzato della marina zarista varato nel 1892
Rurik – incrociatore corazzato della marina zarista varato nel 1906
Dinastia Rurik – dinastia russa